Джон Макдональд (): Макдональд, Джон (ум. 1386) — шотландский феодал, 1-й лорд Островов.
 Макдональд, Джон (1434—1503) — шотландский феодал, 4-й и последний лорд Островов.
  — гонконгский авто- и мотогонщик.
 Макдональд, Джон Александр (1815—1891) — первый премьер-министр Канады.
 Макдональд, Джон Гарфилд (1881—1951) — канадский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Макдональд, Джон Данн (1916—1986) — американский писатель, переводчик, классик американского детектива.
 Макдональд, Джон Маршалл (1920—2007) — новозеландский судебный психиатр, сформулировавший «Триаду Макдональда».
 Макдональд, Джон Сэндфилд (1812—1872) — канадский политик, премьер провинции Соединённая Канада и первый премьер-министр Онтарио.